Gotjärn kan syfta på:
*Gotjärnet (Ny socken, Värmland, vid Statartorpet), sjö i Arvika kommun,  (6,82 ha)
Gotjärnet (Ny socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn